Округ Хьюстон () расположен в США, штате Техас. На 2000 год численность населения составляла  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Крокетт.

История 

Округ Хьюстон был сформирован в 1837 году.

География 

По данными Бюро переписи населения США площадь округа Хьюстон составляет 3187 км².

Соседние округа 

 Андерсон  (север)
 Чероки  (северо-восток)
 Анджелина  (восток)
 Тринити  (юго-восток)
 Уокер  (юг)
 Мадисон  (юго-запад)
 Лион  (запад)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителей. Среди них 21,5 % составляли дети до 18 лет, 18,7 % люди возрастом более 65 лет. 45,9 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 72,6 % белых, 25,9 % афроамериканцев, 0,3 % представителей коренных народов, 0,4 % азиатов, 10,5 % латиноамериканцев. 0,7 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял $14525. 26,1 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял $33272.

Также 70,0 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 12,2 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Техаса